National Alliance er navnet på flere politiske partier og organisationer:

Anguilla – National Alliance (Anguilla)
Australien – National Alliance (Australien)
Bulgarien – National Alliance (Bulgarien)
Fiji – National Alliance (Fiji)
Italien – National Alliance (Italien)
Kenya – National Alliance (Kenya)
Holland – National Alliance (Holland)
Letland – National Alliance (Letland)
Norge – National Alliance (Norge)
Pakistan – National Alliance (Pakistan)
Papua Ny Guinea – National Alliance (Papua Ny Guinea)
Peru – National Alliance (Peru)
Portugal – National Alliance (Portugal)
Saint Lucia – National Alliance (Saint Lucia)
Saint Martin – National Alliance (Sint Maarten)
San Marino – National Alliance (San Marino)
Sydafrika – National Alliance (Sydafrika)
Spanien – National Alliance (Spanien)
Sverige – National Alliance (Sverige)
Syrien – National Alliance (Syrien)
Storbritannien – National Alliance (Storbritannien)
USA – National Alliance (USA)
Uruguay – National Alliance (Uruguay)